Koraput (district), een district van de Indiase staat Odisha
 Koraput (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Koraput